Montera peut faire référence à :

 Jean-Marc Montera, guitariste français
 La montera, coiffe du matador